Чемпионат Эстонии по футболу 1953 года — 9-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом в пятый раз стало «Динамо» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1953
Футбол в СССР в 1953 году
1953 год в Эстонии